Маклако́в — русская фамилия. Женская форма — Маклако́ва.

Известные носители 
 
 Маклаков, Анатолий Геннадьевич (род. 1960) — советский и российский психолог.
 Маклаков, Андрей Яковлевич (1906—1976) — капитан промысловых судов, Герой Социалистического Труда.
 Маклаков, Василий Алексеевич (1869—1957) — российский адвокат, член Государственной Думы.
 Маклаков, Владимир Алексеевич (1912—1979) — советский композитор.
 Маклаков, Вячеслав Викторович (род. 1936) — советский и российский юрист.
 
 
 Маклаков, Юрий (род. 1964) — командующий Национальными вооруженными силами Латвии, генерал-майор.



См. также